

Geografia 
 Matamoros – conosciuta anche come Heroica Matamoros, città messicana dello Stato di Tamaulipas
 Izúcar de Matamoros – città messicana dello Stato di Puebla
 Landa de Matamoros – città messicana dello Stato di Querétaro
 Matamoros – città messicana dello Stato di Coahuila
 Matamoros – cittadina messicana dello Stato di Chihuahua

Religione 
 Santiago Matamoros – tipo iconografico del San Giacomo (Santo Jago) Matamoros

Altro 
 Mariano Matamoros – patriota messicano
 Miguel Matamoros – cantante e compositore cubano
 Capitan Matamoros – maschera della Commedia dell'Arte

Pagine correlate 
Matamoras